Deuterus steht für folgende Kirchentonarten:

 Deuterus authenticus, siehe Phrygischer Modus
 Deuterus plagalis, siehe Hypophrygischer Modus

Siehe auch:
 Deuteros